Die Saison 2010/11 ist die siebte Spielzeit der 2. Fußball-Bundesliga der Frauen. Die Saison begann am 15. August 2010. Der letzte Spieltag war der 1. Mai 2011. Der 1. FC Lokomotive Leipzig und der SC Freiburg sicherten sich den Aufstieg in die Bundesliga. Meister der Nordgruppe wurde die zweite Mannschaft des Hamburger SV, die nicht zum Aufstieg in die Bundesliga berechtigt ist. Wenige Tage nach Saisonende wurde die Mannschaft aus finanziellen Gründen aufgelöst, so dass die Relegationsspiele entfielen.

Nord

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torjägerliste

Süd

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torjägerliste

Einzelnachweise 

2010/11
Fußballsaison 2010/11